William Smith (hokej na travi), engleski hokejaš na travi
 William Smith (plivač), američki plivač, osvajač 2 zlatne medalje na OI 1948.
 William Smith (glumac), američki glumac
 William Smith (arhitekt) (1817. – 1891.), škotski arhitekt